Кубок Испании по футболу 1966/1967 — 63-й розыгрыш Кубка Испании по футболу, который выиграла «Валенсия». Этот кубок стал четвёртым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 23 октября 1966 по 2 июля 1967 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

 Дополнительный матч

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1966/1967 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1966/1967 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1966 году
Спорт в Испании в 1967 году